Верхнеказымский:

 Верхнеказымский — посёлок в Белоярском районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Россия.
 Верхнеказымский — муниципальное образование (сельское поселение) в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Россия.